KH-13 steht für:
 KH-13 Misty, US-amerikanischer optischer Spionagesatellit
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz

KH13